Испани́зм

 Испанизм — заимствование из испанского языка в других языках.
 Испанизм — название идеологии, призывающей к единству с Испанией.